

Editoria 
 Lexy Produzioni – casa editrice italiana

Geografia 
 Lexy – comune francese

Persone 
 Lexy – cantante sudcoreana
 Edward Lexy – attore britannico